Against All Odds 2011 — ежегодное ППВ шоу, которое проводит Total Nonstop Action Wrestling. Шоу прошло 13 февраля 2011 года на TNA Impact! Zone во Флориде.Шоу стало седьмым событием Against All Odds.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Against All Odds Website
 TNA Official website
 Against All Odds Indemand

PPV-шоу Impact Wrestling
Спортивные соревнования в Орландо
2011 год в США